Edmond Kapllani – calciatore albanese
 Xhevahir Kapllani – ex calciatore albanese